Dongliang bezeichnet:

 Dongliang (Fuxin) (东梁镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dongliang (Longyao) (东良镇), Großgemeinde im Kreis Longyao in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongliang (Yu) (东梁乡), Gemeinde im Kreis Yu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Dongliang (Haizhou) (东梁街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Liaoning